Алы:

 Алы — злые духи в армянской мифологии.
 Алы — село в Эвено-Бытантайском улусе Якутии.
 Алы — ручей, впадает в оз. Лима, координаты 65°07' 139°22'..
 Алы — озеро, северо-восточнее устья р. Алы-Юрях, координаты 69°47' 114°18’..
 Алы — река, левый приток р. Укали, координаты 69°06'	107°25’..
 Алы — река, правый приток р. Харыялах, координаты 68°38'	111°19’..
 Алы — река, правый приток р. Вилка, координаты 69°21'	148°49’..
 Алы — озеро, на левом берегу р. Окуля, координаты 69°57'	154°20’..
 Алы — озеро, в левобережье р. Шангина, координаты 68°41'	148°21’..
 Алы — урочище, в левобережье р. Чакыя, координаты 62°36'	128°56’..
 Алы — урочище, в левобережье р. Ханчылы, координаты 62°46'	128°26’..
 Алы — река, левый приток р. Уэль-Тымпычан, координаты 60°45'	110°28’..
 Алы — ручей, левый приток р. Мырсы, координаты 63°51'	142°39’..
 Алы 1-е — озеро, в левобережье р. Индигирка, координаты 69°12'	147°05’..
 Алы 2-е — озеро, в правобережье р. Индигирка, координаты 69°06'	147°42’..
 Алы — тюркское имя, которое может быть искажённой формой арабского имени Али или исконно тюркским именем со значением «узкая длинная долина».

Примечания